Dianella är ett släkte av grästrädsväxter. Dianella ingår i familjen grästrädsväxter.

Dottertaxa till Dianella, i alfabetisk ordning 

 Dianella acutifolia
 Dianella adenanthera
 Dianella amoena
 Dianella atraxis
 Dianella bambusifolia
 Dianella boliviana
 Dianella brevicaulis
 Dianella brevipedunculata
 Dianella caerulea
 Dianella callicarpa
 Dianella carolinensis
 Dianella congesta
 Dianella crinoides
 Dianella daenikeri
 Dianella dentata
 Dianella ensifolia
 Dianella fruticans
 Dianella haematica
 Dianella incollata
 Dianella intermedia
 Dianella javanica
 Dianella latissima
 Dianella longifolia
 Dianella monophylla
 Dianella nervosa
 Dianella nigra
 Dianella odorata
 Dianella pavopennacea
 Dianella pendula
 Dianella plicata
 Dianella porracea
 Dianella prunina
 Dianella rara
 Dianella revoluta
 Dianella saffordiana
 Dianella sandwicensis
 Dianella serrulata
 Dianella stipitata
 Dianella tarda
 Dianella tasmanica
 Dianella tenuissima

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grästrädsväxter
Dianella